Плането́ид означает «подобный планете», но не имеет использования как астрономический термин. Является синонимом термина «малая планета».

Может указывать на:
 транснептуновый объект,
 малое тело Солнечной системы:
 астероид;
 спутник по размеру/массе меньше карликовой планеты.

См. также 
 Planetoid — серия комиксов.

Примечания